Die Unsinn Fahrzeugtechnik GmbH ist ein deutscher Hersteller von Pkw-Anhängern mit Sitz in Holzheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern. Die Schwerpunkte der Produktion sind gebremste Anhänger von 2 bis 3,5 Tonnen und spezielle auf unterschiedlichste Branchen zugeschnittene Anhängerkonstruktionen.

Unternehmensgeschichte 
Leonhard Unsinn († 2021) gründete 1958 eine Schmiedewerkstatt mit Landmaschinenreparatur und Tankstelle. Bald baute er auch landwirtschaftliche Anhänger. In den folgenden 30 Jahren vergrößerte sich der Betrieb und es wurden neue Produktionshallen errichtet, in denen beispielsweise Güllefässer hergestellt wurden. Eine der Entwicklungen war das Geschirrmobil. 1991 wurde der gesamte Betrieb durch einen Großbrand vernichtet.
1992 übernahm der Sohn Josef Unsinn mit seiner Frau Rosa und konzentrierte sich beim Neuaufbau der Produktionsgebäude auf den Fahrzeugbau. Die Modellpalette wurde erweitert und spezielle Branchenlösungen entwickelt, die mehrfach durch bedeutende Auszeichnungen gewürdigt wurden.

An Produktionsabläufen, Innovation, Qualität und Service wird seither kontinuierlich gearbeitet, sodass die Zahl der Mitarbeiter und der Umsatz stetig steigen; auch in Rezessionsjahren blieb die Tendenz leicht positiv.
Der Standort Holzheim wurde kontinuierlich ausgebaut: Büroneubau (1997), neuer Fertigungsstandort für Kofferanhänger (1998), Ausstellungshalle (2003), weitere Produktionshalle (2005), „DER ANHÄNGERPARK“ im Ortsteil Pessenburgheim (2008) sowie erneute Erweiterungen in den Jahren 2011 und 2015 mit Produktions-, Lager- und Versandhallen. 2018/19 wurde eine neue Schweißerei gebaut. Von 2021 bis 2025 vergrößert sich die Firma weiter durch Investitionen im Umfang von 15 Millionen Euro.

Produktion 
Im Jahr 2021 wird das Unternehmen rund 15.000 Anhänger für das In- und Ausland, der Schwerpunkt liegt auf gebremsten Anhängern ab 2 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht, produzieren. Unsinn zählt international zu den Spezialisten bei Konstruktion und Fertigung von auf die unterschiedlichsten Branchen zugeschnittenen Anhängern. Das Unternehmen hat rund 500 Modelle zur Auswahl, eine Reihe davon ist individuell gestaltbar. 

Unsinn beschäftigt 320 Mitarbeiter, darunter durchschnittlich 20 Auszubildende (2021) in technischen, handwerklichen und kaufmännischen Berufen.

Weitere Geschäftszweige 
Die Unsinn-Fahrzeugtechnik bietet Rundum-Service für Anhänger auch fremder Fabrikate. Auch Gebrauchtanhänger und Vermietung werden angeboten.

Vertrieb 
Neben dem Händlernetz im gesamten Bundesgebiet hat Unsinn auch Partner in weiteren europäischen Ländern wie Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien, Niederlande, Belgien, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland.

Auszeichnungen 
Unsinn-Fahrzeugtechnik erhielt sowohl 2011 wie 2014 die Auszeichnung Bayerns best 50 durch das Bayerische Wirtschaftsministerium als besonders wachstumsstarkes Mittelstandsunternehmen.

Für Innovationen wie den Teleskop-Container-Anhänger und den Entladelift für Getränkefahrzeuge wurde Unsinn zweimal mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet. Diese Würdigung erfolgt „Für hervorragende Leistungen auf der internationalen Handwerksmesse München“.

Der Sonderpreis Handwerk des Anton-Jaumann-Preises wurde dem Unternehmen 2010 verliehen.

Weblinks 
 Seite der Unsinn Fahrzeugtechnik GmbH
 Homepage des Unsinn-Anhängerparks

Einzelnachweise 

Holzheim (Landkreis Donau-Ries)
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Donau-Ries)
Nutzfahrzeughersteller
Gegründet 1958